CYC se može odnositi na:

 Citohrom c, enzim
 Cycle (gen), Drosophila melanogaster gen CYC proteina